Quiros kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Quirós (ort), Catamarca,

Spanien 

 Quirós (kommun), Asturien, Province of Asturias, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar